Голубая сиалия () — певчая птица семейства дроздовых. Национальная птица американских штатов Айдахо и Невада.

Описание 
Голубая сиалия длиной 18 см. Клюв тонкий, крылья длинные, заострённые. Оперение самца голубого цвета, брюхо белое. Самка окрашена в серый цвет с голубыми участками на крыльях, хвосте, теле, брюхо белого цвета.

Распространение 
Птица живёт летом на альпийских лугах и в горных ландшафтах на высоте свыше 1500 м на западе Северной Америки, мигрируя зимой на низменность или в Мексику.

Питание 
Голубая сиалия питается насекомыми, которых ловит в полёте, из засады или на земле. Мелкие плоды дополняют питание. Зимой птицы ищут корм стаями.

Размножение 
Самка строит свободное, чашеобразное гнездо из растительного материала в скворечниках или дуплах деревьев. В кладке от 4-х до 8-и яиц.

Примечания

Литература 
 Colin Harrison & Alan Greensmith: Vögel. Dorling Kindersley Limited, London 1993, 2000, ISBN 3-8310-0785-3
 Bryan Richard: Vögel. Parragon, Bath, ISBN 1-4054-5506-3

Животные, описанные в 1798 году
Дроздовые
Птицы Северной Америки